Kienle ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kienle (* 1963), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Verfahrens- und Regelungstechnik
 Ambrosius Kienle OSB (eigentlich: Christian Kienle; 1852–1905), deutscher Choralforscher, Hymnologe und Reformer der Kirchenmusik
 Else Kienle (1900–1970), deutsche Ärztin
 Ewald Kienle (1928–2021), deutscher Erfinder, Unternehmer und Digitalorgelbauer
 Gerhard Kienle (1923–1983), deutscher anthroposophischer Arzt, Neurologe, Gesundheitspolitiker und Wissenschaftstheoretiker
 Hans Kienle (1895–1975), deutscher Astronom und Astrophysiker
 Karl Kienle (1894–1976), deutscher Politiker
 Marc Kienle (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Oliver Kienle (* 1982), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Paul Kienle (1931–2013), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Peter Kienle (* 1960), deutscher Jazzmusiker
 Reinhard Kienle (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Richard von Kienle (1908–1985), deutscher Sprachwissenschaftler
 Sebastian Kienle (* 1984), deutscher Triathlet
 Steffen Kienle (* 1995), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:
 (1759) Kienle, ein nach Hans Kienle benannter Asteroid
 Kienle Cirque, Bergkessel auf White Island, Antarktis
 Kienle-Klangabstrahlung
 Kienle-Nunatakker, Nunatakker auf der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Kiehnle